Parco nazionale delle Black Mountains – parco nazionale in Australia
 Black Mountains – catena montuosa in Arizona, Stati Uniti d'America